Demetrias (stad)
 Demetrias (geslacht), een geslacht van loopkevers